Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Westel 900 Budapest Open) van 1999 vond plaats van 19 tot en met 25 april 1999 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de vijfde editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Virginia Ruano Pascual was het vierde reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

Ook de als eerste geplaatste Tsjechische Jana Novotná verloor haar openingspartij.

Het zevende reekshoofd, Sarah Pitkowski uit Frankrijk, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Spaanse Cristina Torrens Valero in twee sets. Pitkowski wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Het zou haar enige titel blijven. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Amanda Hopmans, die in de eerste ronde de titelverdedigster had uitgeschakeld, bereikte de kwartfinale – daarin was zij niet opgewassen tegen Cristina Torrens Valero.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Ruano Pascual speelde samen met Laura Montalvo, met wie zij de finale bereikte – zij kon haar titel evenwel niet verlengen.

Het ongeplaatste duo Jevgenia Koelikovskaja en Sandra Načuk won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Laura Montalvo en Virginia Ruano Pascual in twee sets. Het was voor beiden hun eerste WTA-titel.

De Nederlandse Amanda Hopmans speelde samen met Henrieta Nagyová (Slowakije) – zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Boedapest 1999
Boedapest